Chimá kan syfta på:

Colombia 

 Chimá (kommun), Córdoba, 
 Chimá (ort), Córdoba,